Por Bailey pode estar à procura de:
Bailey (Carolina do Norte)
Bailey (Texas)
Bailey Lakes

Desambiguação